Waldhäuseln ist der Name folgender Orte:

 Waldhäuseln (Gemeinde Brand-Nagelberg), Ortsteil der Gemeinde Brand-Nagelberg, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Waldhäuseln (Gemeinde Stössing), Ortsteil der Gemeinde Stössing, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Waldhäuseln (Gemeinde Hellmonsödt), Ortsteil der Gemeinde Hellmonsödt, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich